

Cinema 
 Sunny Side Up – film del 1926 diretto da Donald Crisp
 Sunny Side Up – film del 2011 diretto da Derek Estlin Purvis

Musica 
 Sunny Side Up – album di Lou Donaldson del 1960
 Sunny Side Up – album di Paolo Nutini del 2009
 Sunny Side Up – singolo dei Faith No More del 2015